Симоновка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Симоновка — упразднённая деревня в Ветковском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Симоновка — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Симоновка — посёлок в Ейском районе Краснодарского края.
 Симоновка — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.
 Симоновка — село в Калининском районе Саратовской области.

Украина 
 Симоновка — село в Новобугском районе Николаевской области.
 Симоновка — село в Сумском районе Сумской области.
Си́моновка (до 2016 г. — Червоноарме́йское Пе́рвое) — село в Волчанском районе Харьковской области.

См. также 

 Старая Симоновка
 Новая Симоновка